Wei Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wei Shui (vattendrag i Kina, Hunan), 
 Weifloden, 

Robotskapade Kinaförgreningar